Das persische Wort Simorgh oder Simurgh () steht für:
 einen Riesenvogel der iranischen Mythologie: siehe Simorgh (Mythologie)
 Vergleiche auch dessen Horst, den Simorgh-Baum

Von dem, zum Teil mit dem Vogel Phoenix vergleichbaren, mythischen Vogelnamen abgeleitet sind:
 eine iranische Trägerrakete, siehe Simorgh (Rakete)
 Simorgh Alborz, ein afghanischer Fußballklub
 Simorg-Anka, ein Klavierkonzert von Kaikhosru Shapurji Sorabji
 als Kristall-Simorgh (Crystal Simorgh; Simorgh-e bolurin) ein Preis beim Internationalen Fajr-Filmfestival in Iran
 ein als Simorgh bezeichnetes Modell von Jeep
 Semurg in der verfilmten Geschichte Der Wundervogel Semurg
 Simorgh, ein Roman von Mohammed Dibs

Siehe auch:
 Xumo, das entsprechende Wesen im Wappen Usbekistans
 Grimus – ein Anagramm von „Simurg“: Roman von Salman Rushdie